Сосняки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сосняки — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Сосняки — посёлок в Славском районе Калининградской области.